Ulrich Wohlgenannt (ur. 1 sierpnia 1994) − austriacki skoczek narciarski, zawodnik klubu SK Kehlegg. Dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

W zimowym Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 29 stycznia 2011 na skoczni w Bischofshofen, gdzie zajął 23. miejsce. Jest byłym rekordzistą skoczni Aigner-Schanze w Hinzenbach, gdzie 19 marca 2005 uzyskał odległość 94 metrów. Jego rekord poprawił dzień później Markus Eggenhofer, uzyskując 100 metrów.

W 2012 w Erzurum zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów, a w 2014 w Val di Fiemme – srebrny.

24 stycznia 2015 w Sapporo zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 33. miejsce. 14 lutego 2015 zdobył pierwsze punkty cyklu, zajmując 22. miejsce w konkursie lotów na Vikersundbakken.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Drużynowo

Starty U. Wohlgenannta na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty U. Wohlgenannta na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty U. Wohlgenannta na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 29 stycznia 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994